Groep De Jong (1971): een fractie in de Nederlandse Tweede Kamer, bestaande uit Kamerlid Jacques de Jong (afgesplitst van de Nieuwe Midden Partij). 
 Groep De Jong (2002): een fractie in de Nederlandse Tweede Kamer, bestaande uit Kamerleden Winny de Jong en Cor Eberhard (afgesplitst van de Lijst Pim Fortuyn).